6-й чемпионат Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) по волейболу среди мужчин прошёл с 21 по 28 апреля 1979 года в Гаване (Куба) с участием 7 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 5-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграла сборная Кубы.

Команды-участницы 
Гаити, Гватемала, Доминиканская Республика, Канада, Куба, Мексика, США.

Система проведения чемпионата 
7 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 21 апреля: Канада — США 3:2 (8:15, 15:12, 15:12, 10:15, 15:7); .
 22 апреля: Мексика — Гаити 3:1 (11:15, 15:12, 15:4, 15:1); США — Гватемала 3:0 (15:4, 15:0, 15:0); .
 23 апреля: Мексика — Гватемала 3:1 (-:15, 15:6, 15:0, 15:3); Доминиканская Республика — США 3:0 (15:6, 15:10, 15:4); Куба — Канада 3:0.
 25 апреля:
 26 апреля: Мексика — Канада 3:2 (15:12, 13:15, 8:15, 16:14, 15:9).
 27 апреля: США — Мексика 3:1.
 28 апреля: Мексика — Доминиканская Республика 3:1 (15:10, 3:15, 15:9, 15:8); Канада — Гватемала 3:0 (15:5, 15:2, 15:3); Куба — США 3:0.

Итоги

Положение команд

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу среди мужчин
1979 год в волейболе